Jędrzychów ist der Name folgender Dörfer in Polen:
 Jędrzychów (Nysa) (dt. Heidersdorf), Dorf der Gmina Nysa in der Woiwodschaft Opole
 Jędrzychów (Polkowice) (dt. Groß Heinzendorf), Dorf der Gmina Polkowice in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Jędrzychów (Zielona Góra), ehemaliges Dorf, eingemeindet in die Stadt Zielona Góra, Woiwodschaft Lebus